Белогла́зковые  — семейство птиц из отряда воробьинообразных (Passeriformes).

Распространение 
Представители семейства белоглазковых обитают в Африке южнее Сахары, в Южной и Юго-Восточной Азии, в Индонезии, Китае, Японии, на российском Дальнем Востоке, в Австралии и Новой Зеландии, на некоторых островах в Тихом океане. Птицы населяют преимущественно лесные участки, часто могут быть встречены вблизи жилья человека, в садах.

Описание 
Для этих маленьких птиц, любящих во внегнездовой сезон жить стайками от 10 до 15 особей, характерна белая окраска оперения вокруг глаз, что послужило причиной появления такого названия птиц. У белоглазковых округлённые крылья, сильные ноги, и короткий острый клюв. У большинства видов оперение оливкового или серо-коричневого цвета на верхней стороне. С нижней стороны они жёлтые, белые или серые. Некоторые виды менее яркие и более крупные. Окраска не зависит от пола.

Пение очень выражено у самцов и по нему в брачные периоды их нетрудно отличить от самок.

Белоглазковые питаются насекомыми, нектаром, ягодами и фруктами. Своим раздвоенным языком они высасывают нектар из цветков. При этом они засовывают свой короткий клюв глубоко в цветок либо просверливают его со стороны.

Гнёзда строятся на развилках веток или в кустах. Кладка состоит из двух до пяти яиц.

Классификация 
На сентябрь 2020 года в семейство включают 13 родов и 141 вид:

См. также 
 Красноухая юхина
 Staphida everetti
 Staphida torqueola

Фотографии

Примечания

Литература 
 

 
Семейства птиц